Buferna zona est un film roumain réalisé par Georgi Djulgerov, sorti en 2014.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Buferna zona
 Titre français : Buferna zona
 Réalisation : Georgi Djulgerov
 Scénario : Georgi Djulgerov
 Pays d'origine : Roumanie
 Format : Couleurs 
 Genre : drame
 Durée : 122 minutes
 Date de sortie :

Distribution 
 Rousy Chanev : Todor Cherkezov 
 Stefka Yanorova : Irina Cherkezova 
 Rozalia Abgarian : Le psychologue 
 Tigran Torosyan : Todor (jeune)
 Hristina Ivanova : Irina (jeune)
 Snezhina Petrova : Yana 
 Ivaylo Hristov : Damyan 
 Svetla Tsotsorkova : La professeur
 Meglena Karalambova 
 Petar Valtchanov : Taliban
 Svetoslava Ivanova  
 Ivan Barnev 
 Andrey Altaparmakov Jr. 
 Ralitza Toncheva 
 Dimitrina Teneva 
 Martin Svinarov 
 Yan Dunev

Liens externes 
 

Film roumain sorti en 2014
Film dramatique roumain